Stursberg steht für:
 Stursberg (Remscheid), ein Wohnplatz in Remscheid

Stursberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Erwin Stursberg (1908–1971), deutscher Heimatforscher
 Julius Stursberg (1857–1909), deutscher evangelischer Theologe
 Philipp Stursberg (* 1979), deutscher American-Football-Spieler